Око́вецкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Селижаровского района Тверской области. На территории поселения находятся 66 населённых пунктов.
Центр поселения — деревня Оковцы.
Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Оковецкого, Ольховского, Малоананинского и Дружногорковского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 615,8 км²
 Нахождение: юго-восточная часть Селижаровского района
 Граничит:
 на севере — с Талицким СП
 на северо-востоке — с Большекошинским СП и Елецким СП
 на юго-востоке — с Ржевским районом, СП Шолохово
 на юге — с Оленинским районом, Молодотудское СП и Холмецкое СП
 на западе — с Дмитровским СП
 на северо-западе — с  Захаровским СП.

Северо-восточной границей поселения является река Волга.

Экономика

Население 

На 01.01.2008 — 1008 человек.  По переписи 2010 — 784 человека.

Населённые пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населённые пункты 
В 1998 году исключены из учётных данных деревни Большие Овинцы, Большое Рябцево, Вороны, Желомустово, Матвеевка, Папортница и Филеи.

История 

В 11—13 веках территория поселения относилась к Смоленской земле. В 14—15 веках находилась на границе между Ржевскими землями и владениями Великого княжества Литовского. В 16—17 относилась к Ржевскому уезду Русского государства.

С образованием в 1796 году Тверской губернии северо-западная часть территории поселения вошла в Осташковский уезд, юго-восточная — в Ржевский уезд. Граница между уездами проходила через село Оковцы.

В 1940-50-е годы на территории поселения существовали Ананкинский, Забеженский, Оковецкий, Ольховский, Пустошкинский и Хитицкий сельсоветы Кировского района Калининской области.

Достопримечательности 

Недалеко от деревни(села) Оковцы находится «Оковецкий Святой ключ».

Ссылки 
 Оковецкое сельское поселение на сайте Селижаровкого района

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Селижаровского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году